Biblioteca Arcivescovile Pacca – biblioteca si trova nella città di Benevento, fu istituita nel 1753 dall'arcivescovo Francesco Pacca.
Biblioteca arcivescovile Annibale de Leo – è una biblioteca pubblica che ha sede nel Seminario arcivescovile di Brindisi, in piazza Duomo.